Колодино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Колодино — деревня в Мядельском районе Минской области.
 Колодино — деревня в Узденском районе Минской области.
 Колодино — деревня в Кировском районе Могилёвской области.
 Колодино — станция на УЖД Сергеевичского торфопредприятия.

Россия 
 Колодино — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Колодино — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Колодино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Колодино — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Колодино — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Колодино — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Колодино — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Колодино — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Колодино — село в Пошехонском районе Ярославской области.